Ни́коль Чу́пкова (; , , Чехословакия) — словацкая хоккеистка, нападающая женской сборной Словакии и российской команды «Агидель».  Участница зимних Олимпийских игр 2010.

Клубная карьера 
Она родилась в городе Кошице, но с детства жила и росла в городе Михаловце, где начала играть в хоккей, когда ей было только четыре года. Она начала играть в командах мальчиков в городах Михаловце и Требишов, потому что в этих городах не было женской команды.

В сезоне 2005/06 она играла в женской команде «Шаришанка» из города Прешова. В течение последующих двух сезонов она играла в команде клуба ШКП из города Попрада (2006/07), затем вернулась в «Шаришанку» (2007/08). В то же время в этих трёх сезонах играла в юношеской мужской команде клуба «Младеж» из Михаловце.

Летом 2008 года Николь перебралась в клуб «Слован» из Братиславы. Там она играла следующие два сезона.

После окончания зимних Олимпийских игр женский хоккейный клуб «Слован» был распущен, и Николь Чупкова вернулась домой в г. Михаловце, где она окончилась сезон в молодёжных командах мальчиков. Летом 2010 года женский «Слован» был восстановлен и Николь стала снова игроком этой команды.

Первый интерес с российской стороны 
Перед сезоном 2010/11 интерес к Николь Чупковой проявили несколько российских и европейских клубных команд, в том числе клуб «Торнадо» из Московской области, где в сезоне 2009/10 играли два другие словачки — Яна Капустова и Петра Правликова. Николь получила предложение присоединиться к команде в летних тренировочных лагерях, но у ней была травмирована рука и в тренировках она участие принимать не могла. В итоге она осталась в Словакии.

Николь стала игроком команды «Агидель» из Уфы 
Новый интерес с российской стороны к Николь Чупковой проявила команда «Агидель» из Уфы. В октябре 2011 года Николь стала новым игроком этой команды. В марте 2012 года она завоевала с командой «Агидель» бронзовую медаль в Чемпионате России. В настоящее время Николь является альтернативным капитаном команды.

Национальные сборные 
В словацкой женской сборной первый раз сыграла в марте 2006 года, когда ей было всего 13 лет.

Женская сборная 
 ноябрь 2008: 1-е место на турнире олимпийской квалификации в Германии;
 апрель 2009: 1-е место на турнире первого дивизиона чемпионата мира в Австрии (выход в элитный дивизион 2011 года в Швейцарии);
 февраль 2010: 8-е место на зимних Олимпийских играх в Канаде, где она забросила 1 шайбу и сделала 2 голевые передачи.

Молодёжная сборная до 18 лет 
 декабрь 2008 — январь 2009: 3-е место на турнире первого дивизиона чемпионата мира в Франции, забросила 4 шайбы и сделала 2 голевые передачи, была капитаном команды;
 апрель 2010: 3-е место на турнире первого дивизиона чемпионата мира в Словакии, забросила 7 шайб (в том числе 5 в матче с Казахстаном) и сделала 2 голевые передачи, снова была капитаном команды, по итогам розыгрыша была признана Международной федерацией хоккея с шайбой самым полезным игроком турнира.

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт 
 
 
 

Хоккеистки Словакии
Игроки женской сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спортсмены из Михаловце
Игроки ЖХК «Агидель»
Хоккейные нападающие